w fizyce i chemii:
 wielkość fizyczna
 wielkość intensywna
 wielkość ekstensywna

 w metrologii:
 wielkość mierzona
 wielkość mierzalna

 w matematyce:
 wielkość nieskończenie mała
 wielkość nieskończenie wielka
 wielkość skalarna

 w astronomii:
 wielkość gwiazdowa
 wielkość kątowa

 wielkość bezwymiarowa